Clarimundo Cuba de Campos (Guaratinguetá, ? de ?) foi um clarinetista, maestro e tenor brasileiro.

Clarinetistas de São Paulo
Maestros de São Paulo
Tenores do Brasil
Naturais de Guaratinguetá
Cantores do estado de São Paulo